Migrace (: migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu:
 lidská migrace – znamená pohyb lidí z jedné oblasti do druhé
 ekonomická migrace
 environmentální migrace
 uprchlictví  
 migrace zvířat – pohyb zvířat z jedné oblasti do druhé   
 migrace ptáků – sezónní tah ptactva mezi jejich hnízdišti a zimovišti
 migrace ryb – pravidelná cesta ryb za vytřením
 migrace rostlin – přemísťování rostlin na nová území

Další použití ve vědě 
 migrace genů – evoluční proces a populační genetika 
 buněčná migrace – pohyb buněk po podložce
 planetární migrace – změna parametrů oběhu satelitu

Informatika 
 migrace dat – proces přesunu dat mezi různými typy a formáty úložišť či počítačovými systémy   
 systémová migrace – úkol zahrnutý v převodu dat aplikací ze současného hardwaru na nový hardware
 softwarová migrace – odkazuje ke konverzi, přepsání nebo přenosu stávajícího systému na modernější

Související články 
 imigrace
 emigrace
 osídlování Země

Externí odkazy